Большой Унтем — деревня в Балезинском районе Удмуртии. Входит в состав Турецкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена на северо-востоке республики на расстоянии примерно в 12 километрах по прямой к северо-востоку от районного центра Балезина.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения удмурты составляли 94 % из 220 человек.

Примечания 

Населённые пункты Балезинского района